Notochaetosoma är ett släkte av rundmaskar. Notochaetosoma ingår i familjen Draconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Notochaetosoma